Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Radziszewski – polski urzędnik
 Bogusław Radziszewski – polski naukowiec
 Bronisław Radziszewski – polski chemik
 Idzi Radziszewski – katolicki duchowny, filozof religii 
 Karol Radziszewski – polski artysta
 Krzysztof Radziszewski – polski lekkoatleta
 Piotr Radziszewski – polski inżynier
 Piotr Radziszewski – polski lekarz urolog
 Piotr Radziszewski - polski dziennikarz
 Rafał Radziszewski – polski hokeista
 Tomasz Radziszewski – polski wojskowy
 Tomasz Radziszewski – polski gitarzysta